Duvall steht für:
 Duvall (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Mount Duvall, Berg im Viktorialand, Antarktika

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Duvall (Alabama)
 Duvall (Arkansas)
 Duvall (Illinois)
 Duvall (Ohio)
 Duvall (Washington)
 Duvall (Wisconsin), im Kewaunee County

Siehe auch:
 Duval
 Duvalle